Амини () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Амини, Али (1905—1992) — политический и государственный деятель Ирана.
 Амини, Мустафа (род. 1993) — австралийский футболист, полузащитник датского клуба «Раннерс».
 Амини, Хуссейн (род. 1966) — ирано-британский кинорежиссёр и сценарист.

См. также 
 Фонуа, Амини
 Амины
 Амин (имя)